

Patronyme 

 Ishay Ribo (1989-), auteur-compositeur-interprète israélien.
 Joan Ribó Canut (1947-), homme politique espagnol.
 Sun Ribo (1976-), biathlète chinoise.

Musique 
Ribo, groupe musical français.
Patronyme juif